Ньивенхёйзен (; ) — голландская и фламандская фамилия.

Известные носители 
 Ньивенхёйзен, Аннелус (Анна Люсия) (род. 1963) — нидерландская хоккеистка (хоккей на траве).
 Ньивенхёйзен, Анри Жозеф Бернар ван ден (1756—1817) — бельгийский художник.
 Ньивенхёйзен, Эф (1937—2005) — нидерландская шашистка, чемпионка Нидерландов.